Розенбуш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Розенбуш, Бутенант фон (1634—1701) — российский купец, промышленник и горнозаводчик, дипломат немецкого происхождения, датский подданный.
 Розенбуш, Карл Генрих Фердинанд (1836—1914) — немецкий геолог и педагог.